Мортен Ольсен (; род. 11 октября 1984 года, Остед) — датский гандболист, выступает за датский клуб «ГОГ». Олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2019 и 2021 годов в составе сборной Дании.

Карьера

Клубная
Мортен Ольсен начинал профессиональную карьеру в клубе ГОГ. В 2004 году Ольсен, в составе ГОГ выиграл чемпионат Дании, а в 2005 году Мортен Ольсен, в составе ГОГ выиграл кубок Дании. В 2005 году Ольсен перешёл в Морс. В 2006 году Мортен Ольсен переходит в ГК Виборг. Летом 2007 года, Ольсен становиться игроком датского клуба Бьеррингбро-Силькеборг. В 2010 году, Мортен Ольсен переходит в Ганновер-Бургдорф. В 2013 году Ольсен становиться игроком французского клуба Сен-Рафаэль Вар. В 2015 году Мортен Ольсен уходит из Сен-Рафаэль Вар и становится игроком al-Rayyan SC. В 2015 году Ольсен вернулся в Ганновер-Бургдорф.

В сборной
Мортен Ольсен выступает за сборную Дании. За сборную Ольсен сыграл 45 матча и забил 131 гола. Участник Олимпийских игр 2016 года, на которых выиграл золото в составе сборной.

Награды 
 Олимпийский чемпион: 2016
 Чемпион Дании: 2004
 Обладатель кубка Дании: 2005

Статистика

Примечания

Ссылки
 http://www.die-recken.de/team/die-recken/34-morten-olsen/#c1513 
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2008-09/player/522987/Morten+Olsen 
 https://web.archive.org/web/20170319124912/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/s/spieler/dkb-handball-bundesliga/3602-morten-olsen/
 http://www.lnh.fr/joueurs/morten-olsen 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Дании
Игроки ГК ГОГ
Игроки ГК «Виборг»
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Сен-Рафаэль Вар»
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года